

Patronyme 
 Cornelia Ullrich
 Frank Ullrich
 Jan Ullrich
 Karl Ullrich
 Kathrin Ullrich
 Luise Ullrich
 Volker Ullrich
 Wolfgang Ullrich

Homonymie de patronyme